Donoughue ist der Familienname von:

 Bernard Donoughue, Baron Donoughue (* 1934), britischer Politiker
 Jamie Donoughue, britischer Filmemacher